Штитари може бити:

 Штитари (Беране), насељено место у општини Беране у Црној Гори.
 Штитари (Никшић), насељено место у општини Никшић у Црној Гори.
 Штитари (Нови Пазар), насељено место у општини Нови Пазар у Србији.
 Штитари (Цетиње), насељено место у општини Цетиње у Црној Гори.
 Штитари (Знојмо), варошица у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република.